American Depositary Receipt (ADR)
 Acord europeu relatiu al transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road o ADR)
 Aeroporti di Roma (ADR)
 Comitè d'Acció per a la Justícia i la Democràcia dels Pensionistes, un partit polític de Luxemburg
 Adria Airways, segons la llista de codis OACI de les aerolínies